Der Name John wurde bisher für sieben tropische Wirbelstürme verwendet.

im östlichen pazifischen Ozean
 Hurrikan John, siehe Pazifische Hurrikansaison 1978
 Hurrikan John, siehe Pazifische Hurrikansaison 1982
 Tropischer Sturm John, siehe Pazifische Hurrikansaison 1988
 Hurrikan John (1994) – der langlebigste tropische Wirbelsturm, der je weltweit beobachtet wurde.
 Tropischer Sturm John, siehe Pazifische Hurrikansaison 2000
  Hurrikan John (2006) – ein Kategorie-2-Hurrikan mit Landfall in Niederkalifornien.

Australische Zyklonsaison
 Schwerer tropischer Zyklon John, siehe Australische Zyklonsaison 1999–2000 – ein Kategorie-5-Zyklon in Westaustralien.